Вале́рия Гаврии́ловна Заклу́нная-Мироненко (; 15 августа 1942, Сталинград — 22 октября 2016, Киев) — советская и украинская актриса театра и кино. Герой Украины (2012). Народная артистка Украинской ССР (1979). Народная артистка Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии СССР (1979).

Биография 
Родилась 15 августа 1942 года в Сталинграде. После рождения Валерию и её мать Маргариту Степановну эвакуировали в город Энгельс (Саратовская область).

Родители Валерии родились на Украине: отец — в Киевской области, а мать — под Полтавой.

В 1950 году семья Заклунных переехала в Киев. Училась в школе № 51. Ходила на гимнастику, волейбол, курсы домоводства, а также в драматическую студию при клубе МВД и кружок художественного чтения, руководимый супругами Любовью Григорьевной Шах и Павлом Росси.

В 1961 году окончила техникум водного транспорта и два года работала чертёжником-конструктором на заводе при киевском НИИ «Квант».

В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева), где познакомилась с В. С. Высоцким.

После завершения обучения её были готовы принять столичные театры — им. Пушкина и им. Станиславского, но она приняла приглашение от Юрия Сергеевича Лаврова (отца К. Ю. Лаврова), на тот момент художественного руководителя КАРДТ имени Леси Украинки. Немаловажным аргументом было и желание актрисы вернуться домой к родителям, в Киев. Дебютировала в роли Кати в спектакле по эпопее «Хождение по мукам» Алексея Толстого.

В мае-июне 1986 года выезжала в зону четвёртого реактора Чернобыльской АЭС. Впоследствии ей был присвоена вторая категория ликвидатора последствий катастрофы на ЧАЭС.

Избиралась депутатом Верховной Рады Украины от Коммунистической партии Украины (2002—2006).

В последние годы, несмотря на болезнь, выходила на сцену родного театра, в котором была задействована в ключевых аншлаговых спектаклях («Деревья умирают стоя», «В этом милом старом доме»).

Скончалась на 75-м году жизни 22 октября 2016 года в Киеве. Похоронена на Байковом кладбище рядом со своим третьим мужем, философом Александром Мироненко.

Семья 

 первый муж (поженились, будучи студентами 4-го курса, брак продлился один месяц) — Гарри Яковлевич Бардин, режиссёр-мультипликатор, актёр
 второй муж (с 1966 по 1984 год) — , актёр
 третий муж (с 1985 по 2014 год) — Александр Николаевич Мироненко, юрист, доктор философских наук, политолог

Театральные работы

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки 
В театре им. Леси Украинки сыграла более 40 ролей

  — «Хождение по мукам» А. Н. Толстого — Катя
  — «Далёкие окна»
 1967 — «Разлом» Б. А. Лавренёва
  — «Оглянись во гневе» Д. Осборна
 1968 — «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика — Фэри
  — «Первый удар»
 1969 — «Правду! Ничего, кроме правды!!!»
  — «Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова (режиссёр М. И. Резникович)
 1970 — «Мария» — Мария Одинцова
  — «Каменный властелин» Л. Украинки
  — «Пока арба не перевернулась»
 1972 — «Самый последний день»
 1972 — «Птицы нашей молодости»
 1972 — «Второе свидание»
  — «Варвары» М. Горького
 1973 — «Транзит»
  — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого
 1974 — «Последние дни»
  — «Русские люди»
 1975 — «Странный доктор»
  — «Испытание»
 1976 — «Иванов» А. П. Чехова — Сарра
  — «Долгожданный»
  — «Хозяйка» — Евдокия  — «Надеяться»
  — «Тема с вариациями» — Любовь Сергеевна  — «Предел спокойствия» — Айгюль 1982 — «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. В. Думбадзе
  — «Победительница» — Майя Алейникова  — «Я пришёл дать вам волю»
 1984 — «Иван и Мадонна» — Марья  — «Марья» — Марья  — «Жиды города Питера» А. и Б. Стругацких — Зоя Сергеевна  — «Молодые годы короля Людовика XIV» — Анна Австрийская  — «История одной страсти» — мисс Тина  — «С вами опасно иметь дело…» — Лидия Васильевна  — «Осенние скрипки» — Варвара Васильевна  — «Любовь и война»
  — «И всё это было… и всё это будет…»
  — «Деревья умирают стоя» А. Касоны (режиссёр Ирина Барковская) — Бабушка Эухения Бальбоа  — «На закате солнца» Ю. И. Дамскер (режиссёр О. Гаврилюк) — Наташа  — «Квартет»
  — «Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)»
  — «В этом милом старом доме» А. Н. Арбузова (режиссёр Михаил Резникович) — Раиса Александровна Фильмография 

  — Свадебные колокола
 1967 — Театр и поклонники
  — Ошибка Оноре де Бальзака — Марина, любимая Левка
  — Мир хижинам — война дворцам — княжна Долгорукая
 — — День за днём — эпизод
  — Сибирячка — Мария Сергеевна Одинцова, первый секретарь райкома
  — До последней минуты — Стефа Коцюмбас
  — Дума о Ковпаке. Фильм первый «Набат» — Домна Руднева
  — Все улики против него — Ольга Ивановна Лупан, майор милиции, следователь
 1974 — Любовь земная — Катерина Дерюгина
 1974 — Факел (фильм-спектакль)
  — Дума о Ковпаке. Фильм второй «Буран» — Домна Руднева
 1975 — Простые заботы — Зоя
  — Судьба — Катерина Тарасовна Дерюгина, жена Брюханова
 1977 — Фронт за линией фронта — Ирина Петровна, врач
  — Поздняя ягода — Павла Андреевна Брус
 1978 — Хозяйка (фильм-спектакль)
 1978 — Я хочу вас видеть (Ich will euch sehen, ГДР) — Елизавета
  — Здесь, на моей земле — Вера Михайловна
 1979 — Место встречи изменить нельзя — Клавдия (Глафира), жена Карпа, главаря банды
  — Особо важное задание — Мария Евгеньевна, жена Кириллова
 1980 — Чрезвычайные обстоятельства — Елена Кузьминична Сергеева
  — В небе «ночные ведьмы» — гвардии майор Евдокия Богуславская, командир эскадрильи
 1981 — Фронт в тылу врага — Ирина Петровна, врач
  — Карастояновы — мать Андрея
 1983 — Серебряный возраст — Замфира
  —  — Дарина
  — Случай из газетной практики — Янина Михайловна Шорохова
 1998 — С вами опасно иметь дело (фильм-спектакль)

Признание и награды 
 1961 — Диплом победителя Первого смотра художественной самодеятельности г. Киева
 1967 — Диплом Министерства культуры УССР «За лучшее исполнение ролей, поставленных киевскими театрами в юбилейном году»
 1970 — Юбилейная медаль «За доблестный труд» (в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина)
 1971 — Орден «Знак Почёта»
 1974 — Почётная грамота Верховного Совета ЭССР
 1975 — Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко за роль Стефы Коцюмбас в фильме «До последней минуты»
 1976 — Почётная грамота Верховного совета БССР
 1976 — Заслуженная артистка Украинской ССР
 1976 — Диплом победителя кинофестиваля в Иркутске
 1976 — Диплом победителя кинофестиваля в Омске
 1976 — Памятная медаль Большого театра
 1978 — Золотая медаль имени А. П. Довженко — За исполнение роли Катерины в кинофильме «Судьба»
 1979 — Государственная премия СССР — за исполнение роли Катерины Дерюгиной в дилогии «Любовь земная» — «Судьба»)
 1979 — Народная артистка Украинской ССР
 Диплом Союза кинематографистов Украины за высшее достижение в советской кинематографии
 1980 — Почётная грамота «Баярын Бичиг» МНР
 1981 — Памятный знак Президиума ЦК профсоюза работников культуры СССР «Отличник культурного шефства над Вооружёнными силами СССР»
 1982 — Медаль «В память 1500-летия Киева»
 1990 — Медаль «Ветеран труда»
 
 1992 — Памятная медаль Министерства культуры РФ За вклад в российскую культуру
 1994 — премия «Киевская пектораль» в номинации «Лучшая женская роль» (мисс Тина в спектакле «История одной страсти»)
 1996 — звание «Ведущий мастер сцены»
 1996 — Почётный знак отличия Президента Украины (22 августа 1996 года) — за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, весомые творческие достижения и по случаю пятой годовщины независимости Украины
 1997 — медаль В ознаменование 80-летия Великого Октября
 1998 — медаль «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
 2000 — медаль «Маршал Советского Союза Жуков»
 2001 — юбилейная медаль Верховной Рады Украины «Десять лет независимости Украины»
 2003 — Орден «За заслуги» II степени
 2004 — Народная артистка Российской Федерации (22 мая 2004 года) — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей
 2012 — Герой Украины с вручением ордена Державы (24 августа 2012 года) — за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство

Примечания

Ссылки 
 
 Валерия Гаврииловна Заклунная на сайте Киевского академического русского драматического театра им. Леси Украинки
 5 самых ярких кинообразов Валерии Заклунной
 Валерия Заклунная на портале «Биограф»

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Члены Коммунистической партии Украины
Лауреаты премии «Киевская пектораль»
Женщины-политики Украины
Актёры-политики
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Похороненные на Байковом кладбище
Ликвидаторы Чернобыльской аварии